Ocracoke désigne :
 Île d'Ocracoke, une île de Caroline du Nord ;
 Ocracoke, une census-designated place située à l'extrémité méridionale de l'île d'Ocracoke ;
 Grau d'Ocracoke, un grau au sud de l'île d'Ocracoke ;
 Phare d'Ocracoke, sur l'île d'Ocracoke ;
 Bataille de l'île d'Ocracoke, une bataille où le pirate Barbe Noire trouva la mort.